JGN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jiayuguan (Cina)